Клюк (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Клюк, Александр фон (1846—1934) — немецкий военачальник, генерал-оберст (генерал-полковник).
 Клюк, Анна Ильинична (1906 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Клюк, Ян Кшиштоф (1739—1796) — польский натуралист, энтомолог, агроном, католический священник.
 См. также 
 Клюка
 Клюки (значения)